У Цзинцзы́ (; 1701, Чучжоу, Аньхой — 11 января 1754, Янчжоу, Цзянсу) — китайский писатель, благодаря своему роману «Неофициальная история конфуцианцев» считающийся основоположником китайской социальной прозы и реалистической сатиры.

Биография 
У Цзинцзы родился в обеспеченной семье цинского чиновника У Линьци (吳霖起). Семья У была заметна на чиновничьем и литературном поприще: дед его У Дань был членом Академии Ханьлинь. Однако У Цзинцзы не удалось сдать экзамены на заметную чиновничью должность (он прошел лишь уездный уровень). Получив славу изгоя и мота в своей семье, он стал частным лицом и занимался различными работами представителя образованного класса. Большую часть жизни он бедствовал. В попытке улучшить материальное состояние, в возрасте 32 лет он перебрался в Нанкин, где стал заметной фигурой в среде образованного чиновничества города.

Не позднее, чем в 1740 году в Нанкине он начал писать своё единственное значительное произведение «Неофициальная история конфуцианцев», считающееся первым значимым социально-сатирическим романом в китайской литературе. Работа над этим романом заняла более 10 лет его жизни.

Помимо этого романа, значимое литературное наследие У Цзинцзы включает несколько поэтических произведений (большая часть из них не сохранилась) и комментарии к классическому поэтическому сборнику «Ши-цзин».

По преданию, У Цзинцзы умер, захлебнувшись вином во время встречи с другом.

Неофициальная история конфуцианцев 

Книга живописует повседневную жизнь представителей образованного класса и намечает палитру жизни различных социальных слоёв.

Роман оказал значительное влияние на китайскую литературу XX века, в первую очередь на творчество Лу Синя.

Семья 
У У Цзинцзы было трое детей, из которых старший У Лан стал известным математиком и заметным поэтом.

Дань памяти 
В родном городе У Цзинцзы, в Чучжоу, некогда уезда Цюаньцзяо, располагается ныне музей писателя.

Библиография 
 У Цзин-цзы. Неофициальная история конфуцианцев. Перевод, комментарии Д. Воскресенского. М., 1959, переиздания 1999, 2008.

Примечания

Литература 
 
 Фишман О. Л. «Неофициальная история конфуцианцев» // История всемирной литературы: В 8 томах / АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. — М.: Наука, 1983—1994.
 Фишман О. Л. Китайский сатирический роман, М., 1966, с. 71—106.

 Lu Hsun, A brief history of Chinese fiction, Peking, 1959, p. 288—97.
 Encyclopædia Britannica 2005 Ultimate Reference Suite DVD, article- «Wu Ching-tzu»
 He, Manzi, «Rulin Waishi» («The Scholars»). Encyclopedia of China, 1st ed.
 Paul S. Ropp, Dissent in Early Modern China: Ju-Lin Wai-Shih and Ch’ing Social Criticism (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1981).

Китайские писатели
Китайские поэты
Сатирики Китая
Писатели эпохи Цин
Поэты эпохи Цин
Писатели XVIII века
Поэты XVIII века
Умершие в Янчжоу